La Lega NEBL 2001-2002 è stata la 4ª edizione della Lega NEBL. La vittoria finale fu ad appannaggio dei lituani del Lietuvos rytas sui russi dell'Ural Great Perm'.

Squadre partecipanti

Regular season 
Le migliori quattro squadre della stagione precedente sono qualificate automaticamnete alla seconda fase.

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Secondo turno

Gruppo D

Gruppo E

Gruppo F

Gruppo G

Final Four

Voci correlate 
 Euroleague Basketball 2001-2002
 Coppa Saporta 2001-2002
 Coppa Korać 2001-2002

Collegamenti esterni 
 NEBL 2001/2002 Standing
 Final Four

Pallacanestro nel 2001
Pallacanestro nel 2002
Lega NEBL